694 км, 694-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 694 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 927143
 694 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Костромская область). Код 307411
 694 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 439042